Бори́с Серге́евич Жа́ров (род. 11 мая 1937, Иваново) — российский филолог-скандинавист, преподаватель кафедры скандинавской и нидерландской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (с 1962 г.). Доцент, кандидат филологических наук. Автор учебников, словарей и пособий по датскому языку. Ему принадлежит более 150 трудов по скандинавским языкам, скандинавской литературе и культуре Скандинавии.

Перевёл ряд художественных произведений и научных книг с датского и других скандинавских языков.
Один из инициаторов создания Ленинградской секции общества «СССР-Дания», в котором долгое время был заместителем председателя. С 1990 года член правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества.

Биография 
Родился 11 мая 1937 г. в г. Иваново. В 1954 году окончил школу № 321 в Ленинграде. В 1962 году завершил обучение на датском отделении кафедры скандинавской филологии (до 1958 г. — кафедры романо-германской филологии) Ленинградского государственного университета, где его преподавателями были М. П. Ганзен-Кожевникова, И. П. Куприянова, С. С. Маслова-Лашанская, М. И. Стеблин-Каменский. С 1968 по 1971 год обучался в аспирантуре на кафедре скандинавской филологии филологического факультета ЛГУ. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию «Глагольное замещение в современном датском языке» (научный руководитель — М. И. Стеблин-Каменский). С 1997 по 2012 год заведовал кафедрой скандинавской филологии.

Библиография

Работы по скандинавской филологии 
 
 
 
 
 
 Жаров Б. С. Культура и язык Исландии. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. — 91 с.

Переводы с датского языка 
 Альтшулер, Салли. Центр мироздания: Роман. — СПб.: Азбука-Классика, 2005. — 416 с.
 Андерсен, Кеннет Бёг. Ошибка кота Люцифакса: Роман. (Сер. «Преемник». Кн. 1). — М.: Олма Медиа Групп, 2012. — 384 с. 
 Ведельсбю, Якоб. Закон человека: Роман. — СПб.: Нестор — История, 2014. — 216 с. 
 Раск, Расмус. Руководство по языку акра. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. — С. 25-38, 55-92.
 Баггер, Ханс. Петр Великий в Дании в 1716 году. Переломный момент датско-российских отношений. — СПб.: Европейский Дом, 2017. — 160 с.

Переводы с норвежского языка 
 Эгеланн, Том. Наследники Иисуса: Роман. — М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб — Arabesque, 2007. — 416 с.
 Ауст, Курт. Код Ньютона: Роман. — М.: АСТ; СПб.: Arabesque Books, Астрель-СПб., 2008. — 512 с. 
 Сетербаккен, Стиг. Невидимые руки: Роман. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. — 256 с. 
 Эгеланн, Том. Хранители Завета: Роман. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2011. — 473 с. 
 Несбё, Ю. Доктор Проктор и его волшебный порошок: Роман. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2013. — 208 с
 Несбё, Ю. Доктор Проктор и его машина времени: Роман. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2013. — 304 с. 
 Несбё, Ю. Доктор Проктор и конец света (как бы): Роман. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2013. — 320 с. 
 Несбё, Ю. Доктор Проктор и великое ограбление: Роман. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2014. — 240 с.

Переводы со шведского языка 
 Висландер, Джуджа и Томас, Нурдквист, Свен. Мама Му и ворон. . — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 128 с. 
 Висландер, Томас. Мама Му, Ворон и Рождество. — СПб.: Азбука, 2009 г. — 32 с. 
 Висландер, Джуджа, Нурдквист, Свен . Мама Му на дереве. СПб.: Азбука-классика, 2007. — 104 с.

Переводы с исландского языка 
 Андри Снайр Магнасон,. Грустная сказка о короле Медиасе. // Подарок тролля: Литературные сказки Скандинавии. — СПб.: Азбука-Классика, 2004. — С. 523—529. 
 Адальстейнн Аусберг Сигюрдссон. Магическая игра. // Подарок тролля: Литературные сказки Скандинавии. — СПб.: Азбука-Классика, 2004. — С. 529—540. 
 Арнар Маур Арнгримсон. Сага о юном Сельви. М.: Самокат, 2020. — 304 с.
 Кристин Хельга Гуннарсдоухтир. Фиасоль во всей красе. — М.: ИД Городец, 2020. — 96 с.
 Кристин Хельга Гуннарсдоухтир. Фиасоль у себя в норке. — М.: ИД Городец, 2020. — 128 с.
 Кристин Хельга Гуннарсдоухтир. Фиасоль никогда не сдается. — М.: ИД Городец, 2022. — 240 с.
Рагнар Йонассон. Снежная слепота. — М.: Азбука, 2022. — 352 с.

Примечания

Ссылки 
 Б. С. Жаров — Кафедра скандинавской филологии — центр преподавания и изучения культуры и языков Скандинавии // САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ: Материалы ежегодной научной конференции. (12-13 апреля 2000 г.)  /Под ред. С. Ю.Трохачева, В. Н. Барышникова. СПб.: РХГИ, 2001. — с. 131—136

Переводчики России
Скандинависты
Переводчики с норвежского языка
Переводчики со шведского языка
Переводчики с исландского языка
Переводчики с датского языка